Mecz o Puchar Interkontynentalny 1999 został rozegrany 30 listopada 1999 na Stadionie Olimpijskim w Tokio pomiędzy Manchesterem United, zwycięzcą Ligi Mistrzów UEFA 1998/99 oraz SE Palmeiras, triumfatorem Copa Libertadores 1999. United wygrał mecz 1:0.

Szczegóły meczu

Zobacz też 
 Liga Mistrzów UEFA (1998/1999)
 Copa Libertadores 1999

Bibliografia 
 RSSSF

1999 w piłce nożnej
Puchar Interkontynentalny w piłce nożnej